Faro de Cabo de Santa María hace referencia a:

Faro de Cabo de Santa María, en Portugal.
Faro de Cabo de Santa María, en Uruguay.
Faro de Cabo de Santa María, en Canadá.